Graciano steht für:

 Graciano, eine Rotweinsorte, die in Spanien und auf der italienischen Insel Sardinien verbreitet ist
 Graciano (Vorname), ein männlicher Vorname

Graciano ist der Familienname folgender Personen:

 Sérgio Graciano (* 1975), portugiesischer Fernseh- und Filmregisseur
 Waldemar Graciano (* 1938), brasilianisch-österreichischer Fußballspieler und -trainer, siehe Jacaré

Siehe auch:

 Graziano